

Маяцьке сільське поселення — сільське поселення, Ленінський район, Волгоградська область
 Маяцьке сільське поселення — сільське поселення, Нанайський район, Хабаровський край